Les  () sont un clade qui comprend tous les diapsides à l'exception de certains types primitifs connus sous le nom d'araeoscélidiens.

En systématique phylogénétique, ils sont diversement définis comme l'ancêtre commun et tous ses descendants des Younginiformes et des « diapsides de la couronne » (l'ancêtre commun des lézards, des crocodiliens et des oiseaux, et de tous leurs descendants) selon Callaway 1997, ou tous les diapsides qui sont plus étroitement liée à Sauria qu'à Araeoscelidia (Laurin et Gauthier, 2000).

Les néodiapsides du Permien précoce ou basal ressemblaient à des lézards, mais comprennent déjà des formes spécialisées pour la nage (Claudiosaurus) et le vol plané (Weigeltisauridae), ainsi que des formes plus conventionnelles de type lézard (Youngina, etc.). Avant la fin du Permien, les néodiapsides donnent naissance aux principales branches de l'arbre évolutif diapsidique, les lépidosauromorphes et les archosauromorphes.

Classification 
Le clade Neodiapsida a reçu une définition phylogénétique par Laurin en 1991. Il l'a défini comme le clade à base de branches contenant tous les animaux plus étroitement liés aux Younginiformes (plus tard, plus spécifiquement, modifiés à Youngina capensis ) qu'à Petrolacosaurus. Le cladogramme présenté ici illustre l'arbre généalogique des reptiles, et suit une version simplifiée des relations trouvées par MS Lee, en 2013. Toutes les études génétiques ont soutenu l'hypothèse que les tortues sont des reptiles diapsides ; certains ont placé des tortues au sein des Archosauromorpha, ou plus communément, en tant que groupe frère d'archosaures existants. Bien que quelques-uns aient récupéré des tortues en tant que lépidosauromorphes à la place. Le cladogramme ci-dessous a utilisé une combinaison de données génétiques (moléculaires) et fossiles (morphologiques) pour obtenir ses résultats.

Ce deuxième cladogramme est basé sur l'étude 2017 de Pritchard et Nesbiit.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropsida
Diapsida
Taxon fossile décrit en 1985